Pérez hace referencia a varios artículos:

Apellido 
 Pérez (apellido)
 Francisco Pérez Perdomo, poeta y crítico literario venezolano.
 Omar Pérez, futbolista argentino.
Byron Pérez, exfutbolista y entrenador guatemalteco.
 Pablo Gabriel García Pérez, exfutbolista uruguayo que jugaba de mediocampista.
{|
|- style="vertical-align: top;"
|
 Adolfo Pérez
 Alejandro Pérez
 Alberto Pérez 
 Alfonso Pérez
 Ángel Pérez
 Antonio Pérez
 Andrés Pérez
 Ángel Pérez
 Arturo Pérez
 Augusto Pérez
 Bernardo Pérez 
 Carla Pérez
 Carlos Pérez
Carlota Pérez
 Cristina Pérez
</td> Darío Pérez
 David Pérez
 Diego Pérez
 Domingo Pérez
 Eduardo Pérez
 Ellen Perez
 Enrique Pérez
 Esteban Pérez
 Fernando Pérez
 Francisco Pérez
 Gonzalo Pérez
 Gregorio Pérez
 Guillermo Pérez
 Héctor Pérez Ignacio Pérez
 Jesús Pérez
 José Pérez
 José Miguel Pérez
 José Luis Pérez
 Juan Pérez
 Julio Pérez
 Luis Pérez
 Manuel Pérez
 Miguel Pérez
 Óscar Pérez
 Pablo Pérez
 Pascual Pérez
 Ramón Nonato Pérez
 Ricardo Pérez
 Roberto Pérez
 Roque Pérez
 Rubén Pérez
 Santiago Pérez
 Salvador Pérez
 Sara Pérez
 Sergio Pérez
 Udón Pérez
 Vicente Pérez
 Víctor Pérez
 Javier Pérez
|}

Apellidos compuestos 
 García Pérez
 Pérez de Rozas
 Pérez Díaz
 Pérez García
 Pérez Gil
 Pérez González
 Pérez López
 Pérez Ponce de León
 Pérez Roldán
 Pérez Salas

Lugares

en Argentina 
 Pérez, ciudad en la provincia de Santa Fe;
 Roque Pérez, ciudad en la provincia de Buenos Aires;
 Partido de Roque Pérez, cuya cabecera es la ciudad homónima;

en Filipinas 
 Pérez (Filipinas)

Véase también
Farés